• Смилица / Smilica – сърбо-хърватска форма на името на българския цар Смилец (1292 – 1298).

• Смилица (старо име: Обесеник) – връх, 1354 м н.в., южно от гр. Самоков. Под него се намира от 1967 г. ски-центърът Ветровала (1507 м н.в.).

• Смилица – село в община Кавадарци, Северна Македония

• Смилица (Селимица) (1750 м. н.в.) хижа в м. Ленищата на Витоша. Изходен туристически пункт за нея е с. Кладница или Кладнишкият манастир „Св. Никола“.